Олеся Киричук ( 16 липня 1980, Львів) — українська співачка, переможниця телепроєкту «Шанс».

Життєпис 
Народилася 16 липня 1980 року у Львові в родині медиків. У 1987—1996 роках навчалася у Львівській середній спеціальній музичній школі-інтернаті імені Соломії Крушельницької.

У 2002 році закінчила факультет стоматології ЛНМУ імені Данила Галицького.

Олеся Киричук — вихованка знаменитого ансамблю Лесі Салістри «Галицька перлина».

У 2006 році перемогла в сьомому сезоні телепроєкту «Шанс».

Брала участь у другому сезоні співочого талант-шоу «Голос країни: Нова історія».

Зірковим тренером співачки був Олег Скрипка.

Олеся Киричук активно записує власні пісні, створює шоу-програми у різних стилях, таких як ретро (кабаре), диско, опера та рок. Попри музичну діяльність, працює лікарем-стоматологом у Львові.

У 2016 році Олеся Киричук розпочала співпрацю з міжнародною продюсерською компанією «Shulyar Artists». Презентувала нову сольну програму «Золоте українське ретро» у містах Львів та Київ. Презентувала новий кліп «В зеленому гаю» в клубі «Picasso» (м.Львів), після чого інтернет — прем'єра відбулась на музичному каналі «UA Music TV», згодом — на музичному телеканалі «М1». З серпня 2016 Олеся Киричук відправилась у концертний тур «Для тебе» по містам України. До репертуари концертної програми увійшли також пісні, які були представлені співачкою на сольному концерті у Львівській опері. Працює з українським продюсером Віталієм Шуляром (який працював з артистами Артур Боссо, Ейра, Андріана та інші).

У 2021 році відкрила власний стоматологічний центр на вулиці Вашингтона у Львові.

Нагороди 
 1994 р. — лауреат ІІ премії конкурсу «Молода Галичина».
 1995 р. — лауреат ІІ премії фестивалю «Надія».
 1995 р. — дипломант ІІ Міжнародного фестивалю української дитячої естрадної пісні «Веселад».
 1996 р. — І премія і звання лауреата VI Міжнародного фестивалю-конкурсу української пісні «Золоті трембіти».

Пісні 

 Стань моїм спокоєм
 Як Ти Мене Знайдеш
 Запізнилась душа
 Пречистая Діва (колядка)
 Душа
 Все марно
 Такий роман
 Не Кажи Нікому
 Туман і тінь
 Біла зима
 Я в твоїх очах
 Ти прийшов
 Моя потреба
 Сльози- Вода
 Наше Літо
 Не Знала
 Танцівниця
 В зеленому гаю
 Під дубиною
 Колискова для коханого

Примітки

Посилання 
 Сайт Олесі Киричук
 YouTube 

Уродженці Львова
Переможці телепроєкту «Шанс»
Учасники проєкту «Голос країни»
Співачки Львова